«Oltre il cielo» («За небом») був італійським журналом, який публікував статті про космонавтику, астрономію та ракети, а також історії наукової фантастики, опубліковані з 1957 до 1970 рр. виданнями «есе» з Риму. Друкувався у таблоїдному форматі, головним редактором був Армандо Сільвестрі, а виконавчим редактором був Чезаре Фалессі.

Історія 
Oltre il cielo був заснований як ідеальне продовження «Cielo» - авіаційного журналу 1950-х років, який також публікував авіаційні історії; на обкладинці заголовна літера першого журналу «CIELO» була позначена літерою «Е», графічно поданою чотирма штрихами замість трьох, що свідчить про те, що висвітлювані теми, як правило, виходили за межі земної сфери. Цю саму графіку також було використано на обкладинці наступного журналу «Oltre il CIELO».

Він був заснований у вересні 1957 р., а в 1970 р. припинив видання під номером 154; у 1975 році вийшов останній ізольований випуск із номером 155. Він був задуманий інж. Чезаре Фалессі, який на першому курсі приєднується до керівництва журналу Армандо Сільвестрі, також інженер, вже активний в довоєнний період, який у 1938 році вже задумав, але без конкретного успіху, проект для першого журналу наукової фантастики в Італії щоквартальний журнал «Avventure dello spazio».

На сторінках журналу зосереджені - зокрема, у дворічний період 1958-1959 рр. - історії чотирьох головних авторів того часу: Іво Прандіна (який підписувався «Max jr. Bohl» та «Ipran»), Ренато Пестріньєро («Pi Erre»), Вінченцо Кроче («Vicro» та «Massimo Doncati»), Джанні Вікаріо («G. Newman» та «A. G. Greene»); сам Чезаре Фалессі використовував сім різних псевдонімів, до яких будуть додані з 1960 року Ліно Алдані («N. L. Janda»), автор «нової» наукової фантастики, яка вже не базується на космічній опері.  За словами Джанфранко Де Турріса, «наукова фантастика, яку вони написали [...], зовсім відрізнялася від американської, тоді єдиної відомої та перекладеної, разом із французькою, про Уранію та Космо. Фалессі та Сільвестрі попросили своїх співробітників поширити астронавтику за допомогою наукової фантастики, як Гуго Гернсбек у 1920-х роках зі своїми журналами в США». 

За майже п’ятнадцять років життя журнал опублікував 475 оповідань та 12 романів частинами понад ста італійських авторів - навіть з їх справжніми іменами -, формуючи два покоління читачів, критиків та письменників.   З 1962 р. у №101 наукова фантастика була відокремлена від наукової популяризації і центральний розділ був повністю присвячений їй. 

Пітер Колосімо (він же П'єр Доменіко Колосімо) також співпрацював з журналом, який вів регулярну рубрику, в якій викладав основи тих теорій «космічної археології», які згодом розвиватиме у своїх численних бестселерах, перекладених та виданих у всьому світі., один з найвідоміших італійських письменників за кордоном у шістдесятих та сімдесятих роках. На сторінках того ж журналу також робилася спроба створити, але безуспішно, першу асоціацію авторів фантастики в Італії (AAFS) в 1959 р.

Примітки

Бібліографія 

 Джерела

 
 
 

 Інсайт

 Сільвестрі, піонер наукової фантастики , La Repubblica, 24 лютого 2007 р. (Сторінка 1 розділ Палермо)

Див. також 
 Наукова фантастика
 Фантастична наука
 Історія італійської наукової фантастики

Посилання 

http://www.oltreilcielo.it/|OltreIlCielo.it
 Le principali collane e riviste di fantascienza italiane in ordine cronologico: 1952 - 1959  

Зниклі видання
Друковані видання, засновані 1957
Космонавтика
Вікіпедія:P856:використовується